«Одува́нчик — то́лстые щёки» () — советский рисованный мультипликационный фильм.

Сюжет 
Кузнечик, прыгая по лугу и живо интересуясь всем происходящим вокруг, повстречался с Одуванчиком в период его отцветания, и заинтересовался, почему он «толстощёкий», чем вызвал у последнего замешательство и сомнения о своём здоровье. Одуванчик немедленно звонит в «Скорую помощь» Пауку. Приехав на вызов, осмотрев и выслушав пациента, Паук-врач своими советами ещё больше ставит Одуванчика в замешательство.
В Справочном бюро Гусеница также не может дать Одуванчику ответ на вопрос о причине толстых щёк.
К расстроенному Одуванчику возвращается Кузнечик и продолжает его дразнить. Неожиданно Одуванчик представляет себя со стороны и начинает хохотать. От смеха с «головы» Одуванчика  начинают облетать пушинки, и очень скоро к его радости «щёки» худеют.

Создатели

Издания 
 Мультфильм выпускался на DVD-сборнике «Одуванчик — толстые щёчки».

Литература

Примечания 

Рисованные мультфильмы СССР 1971 года
Мультфильмы студии «Киевнаучфильм»
Мультфильмы Аллы Грачёвой
Мультфильмы о говорящих насекомых
Короткометражные мультфильмы